Список правителей исторических государств на территории современной Украины (1991—н.в.) со времён Киевской Руси. В периоды нахождения территорий современной Украины под властью соседних государств (XIV—XX века) по возможности указываются главы местной власти.

Великие князья Киевские

Династия Рюриковичей 

Для периода (1132—1471) см. Киевское княжество#Правители

Князья Черниговские

Князья Переяславские

Князья Волынские

Князья Перемышльские и Теребовльские (1084—1140)

Князья Галицкие (1140—1199)

Князья Галицко-Волынские

В период войны за объединение Галицко-Волынского княжества (1205—1245)

В период войны за Галицко-Волынское наследство (1340—1392)

Гетманы Войска Запорожского

Под властью Российской империи 

{| class="wikitable"
|-
| align="center" colspan=8 style="background:#FFCC00" | Президенты Малороссийской коллегии''
|- align="center" bgcolor="#0075CF"
| № || Изображение || Имя ||Род|| Годы президентства || Комментарии
|- style="background:#DCF1F5"
| 1|| align="center" | </center> || Вельяминов  Степан || Вельяминовы|| 1724—1727 ||
|}С 1745 по 1750 год коллективно правило правительство в составе трёх россиян, бригадира Ивана Ильина, полковника Алексея Извольского, полковника Ивана Челищева, и трёх украинцев, генерального судьи Фёдора Лысенко, генерального подскарбия Михаила Скоропадского, генерального есаула Петра Валкевича.'''

Новейшая история 
В 1917 году в Российской империи произошла Февральская революция. На Украине о революции стало известно только 1 (13) марта 1917 года, 14 марта в Киеве было официально оглашено о падении монархии и установлении нового правительства.

Пришедшее к власти в России Временное правительство изменило весь административный аппарат, сделав все должности выборными, чем отдало местную власть в руки революционных организаций. На фоне данных изменений украинскими политическими силами был поднят вопрос о формировании объединённого политического центра, в ответ на что, 17 марта 1917 года, по инициативе Товарищества украинских прогрессистов (ТУП) была создана Центральная Рада, включившая в свой состав членов ТУП, представителей военнослужащих, рабочих, кооперативов, студентов, православного духовенства Киева, Украинского научного общества, Педагогического общества, Общества украинских техников и агрономов, различных кружков, общин и других. Председателем Центральной Рады был избран Михаил Грушевский, его заместителем — Владимир Науменко, товарищами — Дмитрий Антонович и Дмитрий Дорошенко. 22 марта Рада обратилась с посланием «К Украинскому Народу», в связи с чем на Украине активизировалась политическая жизнь, начали создаваться и возобновлять свою деятельность украинские организации. Кульминационным моментом украинской жизни в данный период стала манифестация, прошедшая в 1 апреля 1917 года в Киеве — она насчитывала более 100 000 человек, а её вече приняло резолюцию, в которой: поддержало Временное правительство, призвало добиваться широкой автономии и созвать Учредительное собрание.

19 апреля 1917 года в Киеве начался Всеукраинский национальный съезд, в котором приняло участие около 1500 человек — 900 депутатов с мандатами и члены различных украинских учреждений Киева, почётным главой съезда был избран Михаил Грушевский. Съезд выдвинул требование автономии Украины в федеративной демократической России, а также реформировал устройство Центральной Рады: съезд санкционировал её как краевой совет, провел перевыборы Президиума Центральной Рады (председателем избран Михаил Грушевский, его заместителями — Сергей Ефремов и Владимир Винниченко), наметил 150 членов Центральной Рады по территориальному принципу, а также представителей от партий национальных меньшинств — жителей Украины, утвердил система региональных комитетов (в сёлах, поветах, губерниях). В то же время Рада избрала исполнительный комитет — Комитет Центральной Рады (в дальнейшем переименован в Малую Раду), его главой стал Михаил Грушевский, заместителями главы — Сергей Ефремов и Владимир Винниченко. Фактически во время съезда было сформировано центральное правительство Украины.

В конце мая 1917 года в Киеве прошёл Всеукраинский селянский съезд, организованный Селянским союзом, по итогам которого в состав Центральной Рады были включены 133 члена Совета селянских депутатов. В то же время в Петроград для переговоров с Временным правительством прибыла делегация Рады. Украинскими делегатами был выражен ряд пожеланий: предоставление Украине широкой автономии; назначение постоянного комиссара по украинским делам при Временном правительстве; назначение краевого комиссара на всю Украину; проведение украинизации армии и школы; назначение на все посты на Украине украинцев; освобождение галицких военнопленных. Временное правительство отвергло все пожелания, в ответ на что 25 июня Центральная Рада приняла I Универсал, которым огласила, что «отныне сами будем творить свою жизнь» и утвердила создание правительства автономной Украины — Генерального секретариата во главе с Владимиром Винниченко. Подобный шаг вызвал обеспокоенность у Временного правительства, в связи с чем 11 июля для переговоров с Радой и Генеральным секретариатом в Киев прибыли министры Михаил Терещенко, Александр Керенский и Ираклий Церетели. По итогам переговоров стороны выработали консенсус — делегация министров Временного правительства признала право Украины на автономию и согласилась, что Центральная Рада выработает статут, который будет подан на санкцию Всероссийского учредительного собрания; Рада, в свою очередь, 3 (16) июля издала II Универсал, которым заявила о признании Всероссийского учредительного собрания, которое должно установить автономию Украины, и об отсутствии намерения отделиться от России, а также пополнила свой состав на 30 % представителями национальных меньшинств, живущих на Украине (после этого её численность достигла 822 человек), и включила их в состав Малой Рады (18 особ на 40 украинцев) и Генерального секретариата (5 особ, из которых 2 русских, 2 еврея и 1 поляк). В дальнейшем Временное правительство издало «Временную инструкцию» (взамен отвергнутого им «Статута высшего управления Украины» Центральной Рады), регулирующую порядок назначения Генерального секретариата, его состав и вопрос территорий, находящихся в его юрисдикции, после чего Генеральный секретариат официально объявил о начале работы.

После октябрьской революции (1917—1991) 
После Октябрьской революции, своим III Универсалом от 20 ноября 1917 года, Центральная Рада провозгласила федерацию Украинской Народной Республики с уже де-факто не существующей на тот момент демократической Россией, в то же время Украина отказалась признать легитимность большевистских властей. В данной ситуации большевики попытались взять власть на Украине посредством созыва 17 декабря I-го Всеукраинского съезда Советов, однако оказались на нём в меньшинстве (124 делегата из 2500. На ранее проведённых выборах во Всероссийское учредительное собрание большевики также получили минимальную поддержку на Украине — 10 % голосов, в то же время украинские партии — почти 75 %), а съезд выразил доверие Центральной Раде. В тот же день Совет народных комиссаров (правительство Советской России) выдвинул ультиматум Центральной Раде с требованиями отказа от дезорганизации фронта, отказа от пропуска казачьих формирований через Украину с фронта на Дон, прекращения разоружения советских полков и красноармейцев, пропуска большевистских войск на Южный фронт и угрозой начала войны в случае непринятия данных требований в течение 48 часов, Центральная Рада отклонила все требования — началась Советско-украинская война.

Одновременно с этим 124 большевика, присутствовавшие на съезде в Киеве, отказались подчиниться его решению и, переехав в Харьков, провели там альтернативный съезд (на котором также присутствовали 77 делегатов, представлявших 46 из 140 советов Донецко-Криворожского региона), решением которого 25 декабря 1917 года была провозглашена Украинская Народная Республика Советов (в качестве федеративной части Советской России), создано её правительство — Народный секретариат под фактическим руководством Евгении Бош и высший законодательный, распорядительный, исполнительный и контролирующий орган государственной власти — Всеукраинский центральный исполнительный комитет (ВУЦИК), состоявший из 41 члена — 35 большевиков, 4 левых эсеров, 1 левого меньшевика-интернационалиста и возглавляющего данную структуру левого украинского социал-демократа Ефима Медведева. Также решением съезда утверждались имеющими силу на территории Украины все декреты Совета народных комиссаров и недействительными все законы и распоряжения Центральной Рады. 26 декабря в Харьков вошли войска российских большевиков. В свою очередь 22 января 1918 года Центральная Рада IV Универсалом провозгласила полную независимость Украины.

В июне 1938 года взамен ВУЦИК был избран Верховный Совет Украинской ССР.

Современный этап

В изгнании 

После эвакуации в Таганрог руководящие органы Украинской Советской Республики (Народный секретариат и Всеукраинский центральный исполнительный комитет) были 14 апреля 1918 года реорганизованы в Всеукраинское бюро для руководства повстанческой борьбой против немецких оккупантов («Повстанскую девятку») во главе с Николаем Скрипником.

Примечания

Ссылки 
 Грушевский М. С. ІСТОРІЯ УКРАЇНИ-РУСИ

Украина
Списки персоналий Украины